Lundell est un patronyme suédois pouvant désigner:

Patronyme
Anton Lundell (né en 2001), joueur finlandais de hockey sur glace
Arvid Lundell (1899-1984), homme politique canadien en Colombie-Britannique
Cyrus Longworth Lundell (1907-1994), botaniste américain
 (1894-1976), joueur suédois de hockey sur glace
 (1899-1934), missionnaire suédois au Turkestan
Johan August Lundell (1851-1940), linguiste et professeur suédois
 (1833-1856), joallier finlandais chez Fabergé
 (1930-2001), coureur suédois de motocross
 (né en 1968), joueur suédois de hockey sur glace
 (né en 1986), compétiteur américain d'arts martiaux
 (né en 1949), chanteur et compositeur suédois

Voir aussi
, règlement d'un recours collectif contre Dell

Homonymie de patronyme
Patronyme suédois